A Lucius Caecilius Metellus nevet több, az előkelő plebejus Caecilia genshez tartozó római politikus és hadvezér is viselte a Római Köztársaság idején.

Lucius Caecilius Metellus, Kr. e. 251. és Kr. e. 247. consulja
Lucius Caecilius Metellus, az előbbi fia, néptribunus Kr. e. 213-ban
Lucius Caecilius Metellus Calvus, Kr. e. 142. consulja
Lucius Caecilius Metellus Diadematus, Kr. e. 117. consulja
Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus, az előbbi unokafivére, Calvus fia, consul Kr. e. 119-ben
Lucius Caecilius Metellus, Kr. e. 68. consulja
Lucius Caecilius Metellus Creticus, néptribunus Kr. e. 49-ben